Rogers Cup 2019 - ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий летом в Торонто (Канада) на хардовых кортах. С 2009 года относится к серии ATP 1000 с призовым фондом около 6,3 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде. В текущем году турнир состоится с 3 по 11 августа.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

 Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев игроков

1 Рейтинг учтён на 29 июля 2019.

Особая категория игроков 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
  Питер Полански
  Вашек Поспишил
  Брэйден Шнур
  Жо-Вильфрид Тсонга
2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг
  Петер Гоёвчик
3. Теннисисты, победители квалификации:
  Бернард Томич
  Дэниел Эванс
  Фелисиано Лопес
  Сун-Ву Квон
  Брэдли Клан
  Илья Ивашко
  Томми Пол
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Джон Миллман
5. Теннисист, заявлен как альтернативный игрок
  Хуберт Хуркач

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Канады

 Мировой тур ATP 2019 года
 WTA Тур 2019 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Канада
Теннис
Август 2019 года
2019